El Coll del Solà de la Freixeneda és un coll de muntanya de 1.009 m alt dels Pirineus del terme comunal de Morellàs i les Illes, del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a la zona central-meridional del terme comunal, al sud-oest del Mas de la Torre i al sud del Coll de la Torre, a llevant del Clot dels Burros i al nord-oest del Mas Nou.

Bibliografia

Referències 

Colls de Morellàs i les Illes